Rio Napo
Napo (província) — Equador
Napo (distrito) — Peru
Napo (condado) — China

Desambiguações de topônimos